Ланс () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 28 км на південний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 14942 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 34105,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Спорт 
В місті діє футбольний професійний клуб Ланс, чемпіон Франції.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки

Посилання 
 [ Розташування муніципалітету Ланс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Па-де-Кале